Eurovision Song Contest 2002 sändes den 25 maj 2002 från Saku Suurhall i Estlands huvudstad Tallinn, i och med att Estland hade vunnit tävlingen året före med Everybody, framförd av Tanel Padar, Dave Benton och 2XL. Ett tag såg det dock ut som om Estland av kostnadsskäl inte skulle kunna arrangera festivalen, men med ekonomisk hjälp från Sverige och Finland blev det genomförbart. Programledare var Annely Peebo och Marko Matvere och årets tema var sagor, vilket inte minst märktes i de så kallade vykorten inför varje bidrag. 

De flesta länderna använde telefonomröstning, med Bosnien-Hercegovina, Rumänien, Ryssland och Turkiet som undantag. Samtliga dessa använde sig istället av juryröstning. I Cypern, Grekland, Kroatien och Malta använde man en kombination av telefon- och juryröstning.
Det förekom anklagelser att en del länder fuskade genom att de bytte och köpte röster med varandra. Länderna som anklagades att byta röster med varandra var: Cypern, Grekland, Ryssland, Makedonien, Malta och Rumänien. På grund av anklagelserna blev det i princip endast tillåtet att använda sig av telefonomröstning året därpå.

I och med att Portugal valde att stå över årets upplaga, gavs deras plats till Lettland. Landet representerades av Maria Naumova som sjöng låten I Wanna, med en spektakulär salsashow, vilket tog henne hela vägen till vinst. På sistaplats kom Danmarks Malene Mortensen med Tell Me Who You Are. Norge och Island blev hemma detta år för att de hade blivit på sista plats året innan.  

Flera länder bjöd detta år på minnesvärda scenshower. Förutom den ovannämnda lettiska salsashowen kan nämnas Greklands robotdans och Sloveniens transvestit-flygvärdinnor.

Resultat

Omröstningen 
Omröstningen bjöd på en del spänning detta år. Efter att Cypern som första röstavlämnare gav högsta poäng till Grekland, buades det i vissa delar av publiken, på grund av svågerpolitiken. Malta tog ledningen i andra omröstningen, med Lettland tätt bakom sig. Lettland gick upp i ledningen i elfte omröstningen, men Malta var dock nära att gå om vid flera tillfällen och inför sista röstavlämningen hade Lettland endast tre poängs ledning. Litauen var sist att lämna sina röster och gav endast tre poäng till Malta, medan grannlandet Lettland fick högsta poäng.

Karta

Se även 
 Eurovision Song Contest 2001

Referenser

Noter

Källförteckning

Externa länkar 

 Eurovision Song Contest, officiell webbplats

 
2002 i Estland